

Lokalizacje

Austria 
 Oberneukirchen – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Urfahr-Umgebung

Niemcy 
 Oberneukirchen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn